Schumannhaus steht für:
 Schumannhaus (Danzig), Renaissance-Bürgerhaus in Danzig
 Schumannhaus Bonn, Sterbehaus von Robert Schumann in Bonn
 Schumann-Haus, ehemaliges Wohnhaus von Robert und Clara Schumann in Leipzig
 Schumannhaus Düsseldorf, letztes gemeinsames Wohnhaus von Robert und Clara Schumann in Düsseldorf
 Robert-Schumann-Haus, Geburtshaus von Robert Schumann in Zwickau